Thuau ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred  Thuau (* 1923), französischer Fußballspieler
 Victor Thuau (1880–1964), französischer Bahnradsportler